Blåbärsgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Blåbärsgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Blåbärsgrund, Vasa, Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar